Salsipuedes puede corresponder a:

Historia 
 Matanza del Salsipuedes, matanza de indios charrúas acaecida en 1831 en Uruguay;

Geografía 
 Salsipuedes, localidad de la Argentina;
 Salsipuedes, localidad de Chile;
 Salsipuedes, localidad de Colombia;
 Salsipuedes, isla deshabitada del golfo de California, México;
 Canal de Salsipuedes, canal en el Golfo de California, México;
 Salsipuedes, localidad del Uruguay;
 Arroyo Salsipuedes Grande, curso de agua de Uruguay; 
 Arroyo Salsipuedes Chico, curso de agua de Uruguay; o
 Rancho Sal Si Puedes, Rancho en Sonora, México.
 Salsipuedes, Comunidad de Lagos De Moreno, Jalisco, México.

Películas
 Salsipuedes, película coproducción de Argentina y México dirigida por Manuel Méndez y Diego Rivera estrenada el 19 de diciembre de 2002.
 Salsipuedes, película de Argentina dirigida por Mariano Luque estrenada el	13 de febrero de 2014.	
 Salsipuedes, película de Panamá dirigida por Ricardo Aguilar Navarro y Manuel Rodríguez estrenada el 8 de abril de 2016.

Otros 
 Salsipuedes, opera en tres actos del compositor Daniel Catán.